Васи́лий Миха́йлович Литви́нов:
 Литвинов, Василий Михайлович — штабс-капитан, Георгиевский кавалер (31 июля 1917).
 Литвинов, Василий Михайлович (1922—1974) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Василий Михайлович (1923—2002) — Герой Советского Союза.